Název Chleby má více obcí:
 Chleby (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Chleby (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk

Jiné významy 
 Množné číslo slova Chléb